Erna bezeichnet:
 Erna (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Bad Erna, eine künstliche Seengruppe in Brandenburg
 (406) Erna, ein Asteroid
 Klein Erna, Hauptperson der typischen Hamburger Klein-Erna-Witze
 Sully Erna (* 1968), US-amerikanischer Sänger und Schlagzeuger
 Erna Signe, der Name einer 12mR Yacht von William Fife III. aus dem Jahr 1911

ERNA steht für:
 Eigene-Rufnummer-Ansage, in der Nachrichtentechnik ein Dienst zum Prüfen von Telefonnummern
 ERNA-3D, eine Software zur Darstellung von dreidimensionalen Ribonukleinsäure-, Eiweiß- und anderer makromolekularer Strukturen von Biomolekülen